Die 80. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1976/77 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Basel.

Nationalliga A

Qualifikationsrunde 

|}

Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Entscheidungsspiel um den Titel 

|}

Abstiegsrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation
 FC Winterthur und AC Bellinzona steigen in die NLB ab.

Nationalliga B 

|}
 Étoile Carouge FC und Young Fellows Zürich steigen in die NLA auf.
 FC Mendrisiostar und FC Raron steigen in die 1. Liga ab.

1977
Fußballsaison 1976/77